Антон Лессер — англійський актор 
 Ерік Лессер — німецький біатлоніст
 Оскар Лессер — німецький астроном